Tamalcuatitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tamalcuatitla, Yahualica, ort, 
 Tamalcuatitla, San Felipe Orizatlán, ort,